Gorski izwor – wieś w Bułgarii, w obwodzie Chaskowo
 Gorski izwor – wieś w Bułgarii, w obwodzie Kyrdżali